Grisselholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grisselholmen (vid Bodö, Borgå), Nyland, 
 Grisselholmen (vid Emsalö, Borgå), Nyland, 
 Grisselholmen (vid Pellinge, Borgå), Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar